Cebollada, un plat típic valencià de la Ribera Baixa. El plat a Viquillibres.
 Un dels noms comuns de la planta Globularia alypum.
 Un dels noms comuns de la planta Asphodelus fistulosus.

Referències